Primavera (Botticelli), slika Sandra Botticellija
 Primavera (općina u Čileu)